Kołki − herb szlachecki

 Kołki – lasy brzozowo-osikowe występujące w Azji między tajgą i stepami

 W Polsce
 Kołki − wieś położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Kołki – dawna gromada
 Kołki − jezioro na Pojezierzu Zachodniosuwalskim, położone w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap
 Kołki − jezioro na Równinie Nowogardzkiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa
 Kołki – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. wołyńskim

 W Ukrainie
  − wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie chmielnickim
  − wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie sarneńskim, przed 2020 w rejonie dąbrowickim
 Kołki − osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim
  − wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie żytomierskim

 Na Białorusi
 Kołki wieś w rejonie kleckim w obwodzie mińskim

Przypisy